Желуды — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Желуды — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Желуды — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Желуды — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Желуды — деревня в Смоленском районе Смоленской области.